Mons. Antônio Domingos Lorenzatto (Guaporé, 13 de junho de 1920 — Porto Alegre, 13 de maio de 2014) foi um presbítero católico do clero da  Arquidiocese de Porto Alegre. Faleceu no 13 de maio de 2014, aos 93 anos.

Primeiros anos
Nasceu aos 13 de junho de 1920 na localidade de Vila Maria, próxima a Guaporé. Foi o oitavo filho de um total de treze (José, João, Luís, Afonso, Cláudia, Avelino, Amábile, Antônio Domingos, Sílvio, Angélica, Ana Maria, João Roque e Teresinha) do casal Guido Lorenzatto dos Condes de San Martino e Ida Zatt.

Seus estudos primários foram na escola da comunidade de Santo Agostinho. Com doze anos já demonstrava a vocação ao sacerdócio; para isto foi estudar no Seminário Menor São José, em Santa Maria, sob a orientação dos padres jesuítas.

Em 1939 passou para a Arquidiocese de Porto Alegre, onde concluiu seus estudos ginasiais em Gravataí, e em 1940, no Seminário Maior Imaculada Conceição, em São Leopoldo, começou o curso de Filosofia, onde prestou o serviço militar. Ali, em 1943, iniciou os estudos de Teologia, adiando por um ano a ordenação sacerdotal por motivos de saúde.

Sacerdócio
No dia 30 de novembro de 1947 na Capela do Seminário São José, em Gravataí foi ordenado sacerdote pelo Arcebispo Dom Vicente Scherer, que meses antes havia assumido a direção da arquidiocese. Juntamente com o Padre Antônio Lorenzatto foram ordenados: João Aloísio Wagner, Adão Gonçalves da Silva, Adolfo Fontana, Oscar Nelson Selbach, Edgar Pedro Heck e Guilherme Grings. Dom Vicente os chamava de "seus filhos primogênitos na ordem sacerdotal". Padre Antônio escolheu como lema de vida sacerdotal: O meu alimento é cumprir a vontade daquele que me enviou. (Jo 4, 34)

Durante os anos de 1947 e 1948, trabalhou como secretário particular do Arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer. Por três meses atuou como auxiliar na recém criada Paróquia Santa Teresinha, no Bairro Floresta, em Porto Alegre. No início de 1949, foi enviado para a cidade de Canela. Em 1950 foi transferido para a Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no Bairro Teresópolis, retornando para Porto Alegre.

No ano de 1951, foi enviado para o Seminário São José de Gravataí, onde lecionou História Geral, Latim, Geografia e Ensino Religioso. Neste período, Pe. Antônio foi professor de inúmeros seminaristas, dentre eles destacamos alguns que se tornaram bispos: Dom José Mário Stroeher, Dom Paulo Antônio de Conto, Dom José Clemente Weber, Dom Sinésio Bohn, Dom Gentil Delazari e Dom Dadeus Grings. Era também incumbido da parte disciplinar, primeiramente do grupo intermediário e depois de todos os seminaristas, como vice-reitor.

Em fins de 1956, por motivo de saúde, abandonou o magistério. Em começos de 1959, esteve em condições de assumir a recém criada Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Ipanema. Não havendo casa paroquial o pároco passou a morar no Educandário São João Batista. A paróquia de Ipanema era muito extensa, incluía os Bairros da Ponta Grossa e Aberta dos Morros. Além da matriz de Ipanema, estava sob seus cuidados a Capela-Santúario (hoje Paróquia Santuário) de Santa Rita de Cássia, no Guarujá.

Padre Antônio liderou a construção do novo santuário de Aparecida, em Porto Alegre, já que a antiga capela estava em precárias condições; para isto contou com o apoio do arquiteto Plínio de Almeida (responsável pelo projeto do Estádio Olímpico), que desenvolveu uma obra inovadora, que em Porto Alegre foi símbolo de um novo conceito de arquitetura. Padre Antônio também liderou a construção do Santuário de Santa Rita e da Capela São Braz, e ainda deu início as construções da Capela Santa Luzia, no Bairro Aberta dos Morros, em Porto Alegre.

No dia 23 de fevereiro de 1971 foi transferido para atender a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e o Hospital Divina Providência como capelão. Na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, Pe. Antônio iniciou um trabalho semelhante ao que fizera em Bairro Ipanema e Guarujá. Organizou toda uma infra-estrutura na Gruta construindo banheiros, loja de artigos religiosos, restaurante, capela e estacionamento. 

Pediu junto a prefeitura, a inclusão da Gruta, como roteiro turístico da capital gaúcha. Deu grande impulso a Festa de Nossa Senhora de Lourdes, em fevereiro; e a Romaria do mês de maio (realizada todo primeiro domingo de maio, sob a inspiração do Cardeal Scherer, em 1971). Em 1974 foi nomeado Diretor da Casa Vila Betânia. 

Escreveu artigos para o Livro da Família, uma publicação dos jesuítas. Durante a década de 70 até 1985 participava com a mensagem final e a bênção, do programa radiofônico que o cantor Teixeirinha tinha na Rádio Farroupilha. 

Em 1980, recebeu o título de Cônego Titular do Cabido Metropolitano de Porto Alegre. A Santa Sé, em 1984, conferiu a ele o título de Monsenhor. Em 1981 com a renúncia do Cardeal Vicente Scherer ao governo da Arquidiocese de Porto Alegre, o arcebispo emérito ficou mais próximo do padre da gruta, quando passou a residir em uma pequena casa das Irmãs da Congregação da Divina Providência, na parte de trás do Hospital que fica localizado ao pé da Gruta. Durante quinze anos, Mons Lorenzatto conviveu com Dom Vicente, até o fim de sua vida em 1996.

Em 1999, o Vaticano concedeu o título de Prior da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. Durante o episcopado de Dom Cláudio Colling foi nomeado o Cerimoniário do Arcebispo.

Há mais de quarenta anos é conselheiro espiritual do Movimento Equipes de Nossa Senhora. Há anos faz parte na Arquidiocese de Porto Alegre, da Sociedade Fraterno Auxílio; reorganizou e cuida do Cemitério do Clero da Arquidiocese de Porto Alegre.

Em 2005 foi nomeado por Dom Dadeus Grings, coordenador da Comissão do Centenário de Nascimento de Dom Vicente Scherer. Aos 12 de dezembro de 2005 recebeu da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o título de Cidadão Honorífico de Porto Alegre.

No dia 30 de novembro de 2007 presidiu uma Celebração Eucarística, que marcou os 60 anos de sacerdócio, na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Tendo como co-celebrantes principais: Dom Antônio do Carmo Cheuiche e Dom Alessandro Carmelo Ruffinoni.

Aos 13 de junho de 2010 foi co-celebrante da missa pelos seus 90 anos de idade, que foi presidida pelo bispo-auxiliar de Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Remídio José Bohn, na capela da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Foi o último ato litúrgico de Mons. Lorenzatto como reitor da Gruta, depois de ter enfrentado alguns problemas de saúde, que iniciaram com uma cirurgia e uma lenta recuperação. No dia 26 de agosto de 2010 foi transferido para o Lar Sacerdotal da Arquidiocese de Porto Alegre, junto ao Seminário Menor São José, na cidade de Gravataí.

Livros
Mons. Antônio Lorenzatto escreveu os seguintes livros:

 Família Lorenzatto - Cem anos de História (1983)
 Nossa Senhora de Lourdes: os 50 anos da gruta (1985)
 A União Soviética que eu vi (1986)
 Os Vênetos - Nossos antepassados (1998)
 O Cardeal Gaúcho (2008)
 Eu Fui Curioso! E você? (2008)
 História do Bairro Cascata (2008)

Referências
 Arquivos da Cúria Metropolitana de Porto Alegre

Naturais de Guaporé (Rio Grande do Sul)
Brasileiros de ascendência italiana
Ensaístas do Brasil
Padres católicos do Brasil
Padres da arquidiocese de Porto Alegre